Змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 1 та 3 березня. Участь взяли 17 спортсменок з 10 країни.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки